In der Saison 2005 der Schweizer Nationalliga A im Schach gewann die SG Zürich alle Wettkämpfe und hatte damit fünf Punkte Vorsprung auf die Schachfreunde Reichenstein und den Titelverteidiger SG Biel.
Aus der Nationalliga B waren die SG Winterthur und Lugano CS aufgestiegen. Während Winterthur den Klassenerhalt erreichte, stieg Lugano zusammen mit Sorab Basel direkt wieder ab. Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Schweizer Nationalliga A im Schach 2005.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse beim Schweizerischen Schachbund

Nationalliga A (Schach)
Sportveranstaltung in der Schweiz
Schachveranstaltung 2005